Neofyt (av klassisk grekiska νέος (néos) ’ny’, och φυτόν (phutón) ’växt’) kan syfta på:

 Neofyt – växtarter som är kulturspridda, se Arkeofyt
 Neofyt – en nydöpt inom den fornkristna kyrkan. Enligt Pauli påbud i Första Timotheosbrevet 3:6 fick sådana inte inneha kyrkliga ämbeten.
 Neofyt – en medarbetare till munkarna inom buddhismen.